République napolitaine peut désigner :
la République napolitaine ayant existé à Naples durant quelques mois en 1647-1648 ;
la « République napolitaine », nom italien de la République parthénopéenne, ayant existé à Naples de janvier à juin 1799.